Mundos opuestos 2 fue un reality show chileno producido y transmitido por Canal 13.

24 participantes (12 famosos y 12 desconocidos) inicialmente entraron a la producción, quedando aislados en un recinto en Pirque, al suroriente de Santiago de Chile. La premisa del concurso consiste en que los participantes estarán divididos en dos grupos, unos viviendo "la vida del paraíso" y otros "la vida del infierno" la interacción directa de los dos mundos presentes en la vivienda fueron separados por un muro de vidrio, permitiendo que ambos grupos puedan observar las acciones del otro;  entre los dos grupos de participantes se da en el patio, denominado como "mundo terrenal". Los participantes de los dos grupos existentes compiten cada semana en diversas pruebas físicas para determinar qué grupo vivirá en el paraíso y cuál en el infierno, y determinar cuál será el participante eliminado de la competencia. El ingreso de los participantes al concurso fue el domingo 6 de enero de 2013 y el programa se estrenó una semana después.

Producción 

El programa se estrenó el 13 de enero de 2013 por Canal 13. El centro de operaciones del programa está a una hora de Santiago y, como estrategia, Canal 13 no reveló el lugar para mantener el carácter de aislados. Sergio Nakasone decidió realizar una segunda edición del exitoso reality Mundos opuestos y así repetir la gran sintonía. Las filmaciones eran transmitidas por televisión con veinte días de desfase, lo que producía que se filtrara información. Pirque, en Chile, era el lugar que alojaba al búnker donde se hospedaban los participantes, y donde se realizaban las grabaciones cotidianas.

Casting 
El casting para definir a los veinticuatro integrantes de la experiencia comenzó en la semana del 15 de octubre de 2012. Los concursantes están divididos en un grupo de personajes conocidos y otro de anónimos, los primeros famosos confirmados para este proyecto fueron Claudia Schmidt, Katherina Contreras (Ex chica Calle 7), Juan Pablo Úbeda y Juana María "Yendy" Rodríguez (Conocida por ser nana y participar en el docurreality Los Méndez). Sergio Nakasone en una entrevista a 13.cl dio a conocer que como productores buscaban a gente anónima dispuesta a participar y qué sea directa y frontal.

Promoción 
El primer spot que salió al aire se estrenó el domingo 16 de diciembre de 2012, el cuál mostraba en primer lugar la vida de las personas en el paraíso, luego una pareja de novios comienzan a apreciar el paisaje y en un momento la tierra comienza a abrirse, en eso el hombre cae al vacío donde se encuentran un grupo de personas en el infierno.

Equipo del programa 

 Presentadores: Sergio Lagos y Karla Constant lideran las competencias por equipos, los consejos de eliminación y los duelos de eliminación.
 Anfitriones:
 "Protectora del paraíso": Mariana Derderián, actriz y cantante, es la encargada de acompañar a los ganadores de la competencia por equipos en el mundo del paraíso y realizar actividades de entretenimiento.
 "Abogado del diablo": Fernando Kliche, actor uruguayo, es el encargado de castigar a los participantes del mundo del infierno.
 "Guardián del infierno": Sebastián Keitel, exatleta velocista chileno, es el encargado de entrenar a los participantes del mundo del infierno para mejorar sus destrezas y lograr ganar la siguiente competición.
 "Musa del paraíso": Daniela Castillo, cantante, encargada de realizar actividades de entretenimiento cantando con los ganadores de la competencia por equipos en el mundo del paraíso.

Participantes 
 
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
!width="320"|Participante
!width="20"|Edad
!width="180"|Situación actual 
!width="150"|Resultado anterior
!width="50"|Estadía
|-
|bgcolor="Orange"|  Artur Logunov<small>Actor.
| align="center" | 23
<center>Hombre Ganador<small>de Mundos Opuestos 2
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>165 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Stephanie CuevasEx Yingo.
| align="center" | 20
<center>Mujer Ganadora<small>de Mundos Opuestos 2
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>128 días
|-
|bgcolor="Yellow"| Andrés LongtonAbogado.
| align="center" |31
<center>2.º Lugar Hombres<small>de Mundos Opuestos 2
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>128 días
|-
|bgcolor="007FFF"| Rocío Marengo<small>Modelo y actriz.
| align="center" |33
<center>2.º Lugar Mujeres<small>de Mundos Opuestos 2
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>138 días
|-
|bgcolor="007FFF"| Rubén Hilcker<small>Estudiante de administración de empresas.
| align="center" |21
<center>Semifinalista Eliminado<small>de Mundos Opuestos 2
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>165 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Arturo LongtonEmpresario.
| align="center" | 34
<center>Semifinalista Eliminado<small>de Mundos Opuestos 2
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>128 días
|-
|bgcolor="Yellow"| Melina Figueroa<small>Productora de imagen, modelo y actriz. 
| align="center" |22
<center>Semifinalista Eliminada<small>de Mundos Opuestos 2
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>165 días
|-
|bgcolor="Orange"| Katherina Contreras<small>Bailarina. Ex Calle 7.
| align="center" |23
<center>Semifinalista Eliminada<small>de Mundos Opuestos 2
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>165 días
|-
|bgcolor="ForestGreen"| Richard Rubin<small>Animador de televisión.
| align="center" |30
<td style="background:Red;color:White;"><center>23.º eliminado<small>En duelo de resistencia
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>163 días
|-
|bgcolor="MediumPurple"| Michelle Carvalho<small>Modelo de alta costura.
| align="center" |19
<td style="background:Red;color:White;"><center>22.ª eliminada<small>En duelo de resistencia
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>90 días
|-
|bgcolor="ForestGreen"| Juan Pablo Úbeda<small>Exfutbolista.
| align="center" |32
<td style="background:Red;color:White;"><center>21.º eliminado<small>En duelo de equilibrio
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>156 días
|-
|bgcolor="MediumPurple"| Simone Mardones<small>Notera y actriz.
| align="center" |21
<td style="background:Red;color:White;"><center>20.ª eliminada<small>En duelo de habilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>151 días
|-
|bgcolor="ForestGreen"| Sebastián Ramírez<small>Relacionador público.
| align="center" |26
<td style="background:Red;color:White;"><center>19.° eliminado<small>En duelo de fuerza
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>99 días
|-
|bgcolor="MediumPurple"| Mariela Montero<small>Modelo y cantante.
| align="center" |32
<td style="background:Red;color:White;"><center>18.ª eliminada<small>En duelo de resistencia
|style="background:Red;color:#fff;" align=center|9.ª eliminada<small>En duelo de fuerza
|bgcolor="khaki"|<center>70 días
|-
|bgcolor="ForestGreen"| Mario Ortega<small>Estudiante de ingeniería en ejecución en electrónica.
| align="center" |25
<td style="background:Red;color:White;"><center>17.º eliminado<small>En duelo de agilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>56 días
|-
|bgcolor="MediumPurple"| Pilar Bezanilla<small>Estudiante de periodismo.
| align="center" |22
<td style="background:Red;color:White;"><center>16.ª eliminada<small>En duelo de agilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>122 días
|-
|bgcolor="Yellow"| Valentín Benet<small>Modelo.
| align="center" |25
<td style="background:Red;color:White;"><center>15.° eliminado<small>En duelo de resistencia
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>114 días
|-
|bgcolor="007FFF"| Valentina Roth<small>Bailarina y gimnasta.
| align="center" |23
<td style="background:Purple;color:White;"><center>Abandona<small>Por motivos personales
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>34 días
|-
|bgcolor="007FFF"| Cristián Labbé<small>Director de una agencia creativa. Hijo de Cristián Labbé.
| align="center" | 33
<td style="background:Red;color:White;"><center>14.° eliminado<small>En duelo de fuerza
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>105 días
|-
|bgcolor="Yellow"| Angélica Jaramillo<small>Modelo y cantante.
| align="center" |27
<td style="background:Red;color:White;"><center>13.ª eliminada<small>En duelo de habilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>81 días
|-
|bgcolor="007FFF"| Diego Pérez<small>Comunicador audiovisual.
| align="center" | 33
<td style="background:Red;color:White;"><center>12.° eliminado<small>En duelo de agilidad
|style="background:Purple;color:#fff;" align=center|Abandona<small>Por motivos personales
|bgcolor="khaki"|<center>70 días
|-
|bgcolor="007FFF"| Carla Pinto<small>Estudiante de psicología. Hija de Carlos Pinto.
| align="center" | 29
<td style="background:Red;color:White;"><center>11.ª eliminada<small>En duelo de agilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>81 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Jorge Olivares<small>Artista circense.
| align="center" | 30
<td style="background:#120A8F;color:White;"><center>Eliminado<small>Por votación del público 
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>14 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Nadia Barrientos<small>Modelo.
| align="center" |27
<td style="background:#120A8F;color:White;"><center>Eliminada<small>Por votación del público
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>45 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Damián Bodenhöfer<small>Modelo y actor.
| align="center" | 29
<td style="background:Red;color:White;"><center>10.º eliminado<small>En duelo de habilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>71 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Jonathan Morales<small>Electricista.
| align="center" | 24
<td style="background:Red;color:White;"><center>8.º eliminado<small>En duelo de fuerza
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>56 días
|-
|bgcolor="Orange"| María Auxiliadora "Mariuxi" Domínguez<small>Periodista. Ex Yingo.
| align="center" |30
<td style="background:Red;color:White;"><center>7.ª eliminada<small>En duelo de habilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>15 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"|  Mauricio Israel<small>Publicista.
| align="center" |51
<td style="background:Red;color:White;"><center>6.º eliminado<small>En duelo de habilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>42 días
|-
|bgcolor=""| Juan "Chispa" LacassieSkater.
| align="center" |24
<td style="background:Black;color:White;"><center>Expulsado<small>Por transgredir las reglas
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>1 día
|-
|bgcolor="Orange"| Juana María "Yendy" Rodríguez<small>Asesora del hogar.
| align="center" | 23
<td style="background:Red;color:White;"><center>5.ª eliminada<small>En duelo de equilibrio
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center> 33 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Rosa Barros<small>Feriante.
| align="center" |21
<td style="background:Purple;color:White;"><center>Abandona<small>Por motivos personales
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>29 días
|-
|bgcolor="Orange"| Alejandra Díaz<small>Modelo.
| align="center" | 30
<td style="background:red;color:White;"><center>4.ª eliminada<small>En duelo de resistencia
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>26 días
|-
|bgcolor="Orange"|  Juan "Yoan Amor" Briones<small>Cantante.
| align="center" | 24
<td style="background:red;color:White;"><center> eliminado<small>En duelo de fuerza
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>19 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Sofía Jaramillo<small>Modelo y estudiante de comunicación social.
| align="center" |23
<td style="background:Purple;color:White;"><center>Abandona<small>Por lesión
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>19 días
|-
|bgcolor="Orange"| Tamara Primus<small>Modelo. Ex Calle 7.
| align="center" |26
<td style="background:Purple;color:White;"><center>Abandona<small>Por lesión
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>18 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Claudia Schmidt<small>Modelo.
| align="center" | 38
<td style="background:Black;color:White;"><center>Expulsada<small>Por transgredir las reglas
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>15 días
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Branislav Tepes<small>Estudiante de periodismo. Pariente de Vlad Tepes.
| align="center" | 26
<td style="background:red;color:White;"><center>2.° eliminado<small>En duelo de resistencia
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>12 días
|-
|bgcolor="Orange"| Carolina Nicolich<small>Gitana.
| align="center" | 20
|style="background:red;color:#fff;" align=center|1.ª eliminada<small>En duelo de habilidad
|bgcolor="gray"|
|bgcolor="khaki"|<center>5 días
|}
Notas

 Semana 1 - 10:
 Participante del equipo Nirvana.
 Participante del equipo Olimpo.
 Semana 11 - 15:
 Participante del equipo Titanes.
 Participante del equipo Gigantes.
 Semana 16 - 23:
 Participante en competencia individual hombre.
 Participante en competencia individual mujer.
 Final:
 Participantes Semifinalistas.
 Melina - Andrés. 
 Rocío - Rubén. 
 Fanny - Arturo.
 Katherina - Artur.

Fases de la competencia

Equipos 

A continuación, se encuentra una tabla, la cual indica cómo fueron conformados los equipos:

 Capitán del respectivo equipo.
Notas

Individuales

Resultados Generales

Competencia por equipos 

Notas

 El participante gana junto a su equipo la semana y es salvado.
 El participante obtiene la Inmunidad y el título de "Poderoso".
 El participante pierde junto a su equipo la semana, pero no es nominado.
 El participante pierde junto a su equipo la semana y es nominado por los participantes del Infierno (equipo propio).
 El participante pierde junto a su equipo la semana y es nominado por los participantes del Paraíso (equipo contrario).
 El participante es amenazado por el "Poderoso" y posteriormente es nominado al perder la prueba de salvación.
 El participante es amenazado por el "Poderoso" y posteriormente es salvado al ganar la prueba de salvación.
 El participante es nominado, pierde el duelo de eliminación y posteriormente es eliminado de la competencia.
 El participante abandona la competencia.
 El participante es expulsado de la competencia.
 El participante es eliminado de la competencia al ser el menos votado por el Supremo.

Competencia Individual 

 El participante gana la competencia y pasa al paraíso.
 El participante obtiene la inmunidad y el título de "Poderoso".
 El participante pierde la competencia y pasa al infierno.
 El participante queda en el último lugar de la competencia por géneros, pero no es nominado (nominan al género contrario).
 El participante queda en el último lugar de la competencia por géneros, y es nominado.
 El participante es nominado por sus compañeros en el consejo "Universal".
 El participante es amenazado por el "Poderoso" y posteriormente es nominado al perder la prueba de salvación.
 El participante es amenazado por el "Poderoso" y posteriormente es salvado al ganar la prueba de salvación.
 El participante es nominado, pierde el duelo de eliminación y posteriormente es eliminado de la competencia.

Posiciones en las «Competencias Individuales»

Votos del «Consejo de eliminación»

Competencia por equipos 

Cada semana se llevaron a cabo dos consejos de eliminación: uno en el que el equipo perdedor de las competencias de equipo, que conceden inmunidad grupal, vota a un integrante de su mismo equipo y otro en el equipo ganador vota a un participante del equipo derrotado. El equipo perdedor eligía el sexo del primer nominado, teniendo el equipo ganador que elegir a alguien del mismo sexo. Si existiese un empate, el poderoso debe desempatar.

Notas

Competencia individual 
A partir de la semana 16 se llevaba a cabo un solo consejo: en el que todos los participantes debían votar a un integrante para ser el segundo nominado de la semana sin importar donde habite ya sea en el paraíso o en el infierno, exceptuando al poderoso.

«Poderoso» (Desafío de inmunidad) 
Cada semana se hace una prueba individual para hombres y mujeres por separado. Hay un ganador de cada sexo, de los cuales (a partir de la 2.ª semana) el que tenga más votos a su favor del público, a través de mensajes de texto, se convertirá en el «Poderoso». El poderoso no podrá ser nominado en ninguno de los consejos de eliminación y tendrá además el privilegio de poder moverse sin problemas entre los tres mundos presentes en el juego.

Ceremonia del «Poderoso» 
Después de haberse realizado el consejo del paraíso, el poderoso debía amenazar a un integrante de su propio equipo y otro del equipo contrario según el sexo del eliminado de la semana. Los dos amenazados a continuación debían enfrentarse en una prueba de salvación para no ser el nominado que debía enfrentarse a la eliminación. A partir de la semana 16, con el comienzo de las competencias individuales, el poderoso podrá amenazar a dos integrantes independientemente del mundo en el cual estén habitando.

Notas

Ceremonia del «Supremo» 
El público constantemente se encuentra enviando mensajes de texto apoyando a sus participantes favoritos. Esto tiene como consecuencia que el participante más votado se salve de ir a duelo de eliminación. 

En la semana 11 se realizó una ceremenia especial del Supremo para anunciar a los participantes impopulares (menos votados), en este caso 4 de los cuales 2 (un hombre y una mujer) serán eliminados automáticamente por el voto del público.

Competencias 
 "Mundos opuestos 2"  se basa prácticamente en competencias en las cuales se prueba a los participantes en fuerza, velocidad, habilidad, equilibrio, etc. Para hacer pruebas de estas, se conforman dos equipos, identificados con un nombre y un color, y se baten en competencias para no eliminar a uno de sus integrantes y permanecer en el "paraíso".

Equipos

Individuales 
A partir de la semana 16 dio inicio la competencia individual siendo esta el "Desafío de inmunidad" pero con algunas modificaciones. Los cuatro primeros lugares de dichas competencias pasan a habitar el paraíso mientras que los cuatro últimos van al infierno. Los perdedores de cada sexo o sea que ocupen el último lugar quedaban en riesgo de ser automáticamente nominados (dependiendo del sexo nominado de la semana). 

 El participante es el más votado por el Supremo, por ende se salva y no enfrenta el duelo de eliminación.

Semana 1 

 Competencia en Equipos: En esta primera competencia cada equipo tendrá como objetivo rescatar 10 testimonios desde lo alto de una gran estructura para poder finalmente liberar a un compañero que se encuentra atrapado dentro de una jaula metálica, para lograrlo cada participante deberá rescatar uno a uno los testimonios que se encuentren en la parte superior de la estructura luego bajar y ubicarlos en un pedestal para rápidamente cortar una soga con la ayuda de un cable metálico. Quien primero logre cortar dicha soga liberara de la jaula a su compañero quien tomara el testimonio dorado y coronara a su equipo como el ganador de esta primera competencia de ‘’Mundos Opuestos 2’’.
 Equipo ganador: Nirvana.

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar 3 pelotas desde un extremo al otro del campo de juego, para esto cada participante tendrá que transportar dicha pelota una a una avanzando sobre cajas que harán rodar con sus pies. Luego de sortear 2 barreras metálicas, tendrán que pasar la pelota por un agujero impulsándola con 2 cuerdas. El primer participante que pase las 3 pelotas por el agujero y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Poderoso: Melina Figueroa, Damián Bodenhöfer.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 5 testimonios desde un extremo al otro del campo de juego, para esto cada participante tendrá que avanzar con una mancuerna a través de un módulo de laberintos paralelos, luego un segundo módulo de laberintos de forma vertical para finalmente acceder a un tercer módulo en donde la mancuerna servirá de peldaño para rescatar los testimonios. La primera duelista que logre trasladar los 5 testimonios y rescate el testimonio dorado será la vencedora.
 Ganadora: Rosa Barros.
 Nominada: Alejandra Díaz.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 5 pelotas las cuales se encuentran dentro de una estructura metálica. Para lograrlo cada participante deberá liberar las pelotas una a una y pasar por un túnel a punta y codo con ella para que finalmente equilibrarla e introducirla en una canaleta. Quién primero logre situar las 5 pelotas en dicha canaleta y logre rescatar el testimonio dorado será la ganadora de este primer duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Habilidad.
 Ganadora: Alejandra Díaz.
 Eliminada: Carolina Nicolich.

Semana 2 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los testimonios desde un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá concucir una carretilla con la cuál deberá superar varios obstáculos. El primero será subir una barra haciendo equilibrio, el segundo pasar por sobre unos barriles y el tercero cruzar bajo un arco de metal. Quien primero logre transportar todos los testimonios y rescata el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Ganadores del Desafío: Melina Figueroa, Diego Pérez.
 Poderoso: Diego Pérez.
 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 10 testimonios desde un extremo al otro del campo de juego. Para esto cada participante deberá subir por un tobogán, deslizarse y nadar hasta el arco de metal y pasar por el interior del mismo. Luego tendrán que avanzar hasta el cilindro enrejado y escalar para finalmente subir la red y rescatar un testimonio que deberán llevar hasta donde los espera su compañero. El primer equipo en rescatar los 10 testimonios será el vencedor.
 Equipo ganador: Olimpo.
 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es ubicar los 7 testimonios en sus respectivos tubos metálicos, para esto cada participante deberá subir a la grúa y desde allí manipular un brazo metálico para enganchar uno a uno los testimonios, luego deberá girar la estructura e introducir dichos testimonios en cada tubo. Quien primero logre colocar los 7 testimonios será el ganador.
 Ganador: Damián Bodenhöfer.
 Nominado: Juan Briones.
 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es rescatar 2 testimonios y trasladarlos a la cima de una estructura metálica, para lograrlo cada participante deberá cruzar un túnel con obstáculos para luego armar con 5 barras metálicas una escalera que permitirá rescatar cada uno de los testimonios. Quien primero logre trasladar los 2 testimonios a la cima de la escalera central y rescate el testimonio dorado será el ganador del segundo duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Resistencia.
 Ganador: Jonathan Morales.
 Eliminado: Branislav Tepes.

Semana 3 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los testimonios desde un extremo al otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá construir un carrete que servirá para enrollar una cuerda y así poder arrastrar un carro que transportará una escalera, cada uno de los testimonios, dicha escalera se utilizará para subir y ubicar cada testimonio sobre una estructura en altura. Quien primero logre trasladar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Ganadores del Desafío: Simone Mardones, Artur Logunov.
 Poderoso: Artur Logunov.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 5 testimonios desde un extremo al otro del campo de juego. Para lograrlo cada equipo seleccionará a 3 participantes los cuales deberán transportar a uno de sus compañeros sobre un carro de tambores, juntos deberán subir a una rampa y luego llegar hasta una grúa, con la cuál levantarán el vehículo con un participante a bordo, quién deberá tomar uno de los testimonios en lo alto de la estructura. Finalmente el mismo participante tendrá que subir a un nuevo carro comandado por otro compañero y juntos avanzar para ubicar el testimonio. El equipo que logre llevar los 5 testimonios y rescate el testimonio dorado será el vencedor de la competencia. 
 Equipo ganador: Nirvana.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es completar 5 testimonios con su respectiva esfera-imán. Para esto cada participante deberá pasar 3 obstáculos. Primero desde lo alto de una plataforma y ayudado por una caña de pescar, tendrán que enganchar la esfera de testimonio, posteriormente deberá cruzar 2 argollas por un circuito metálico sin botar los cilindros y finalmente subir a una estructura donde tendrán que depositar la esfera sobre el mango del testimonio. Quien logre completar los 5 testimonios y rescate el testimonio dorado será el vencedor de la competencia.
 Ganador: Diego Pérez.
 Nominado: Cristián Labbé.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 5 tambores y utilizarlos como escalera para alcanzar la cima de una estructura metálica y rescatar un testimonio. Para lograrlo cada participante deberá cruzar a través de un agujero, para luego traspasar un túnel en punta y codo, posteriormente deben subir una escalera cilíndrica y tomar un tambor para luego hacerlo descender a través de la misma. Luego deberá regresar con el tambor a través del mismo circuito. Quien primero logre dejar el testimonio al final del recorrido y regrese a rescatar el testimonio dorado, será el ganador de la competencia. 
 Tipo de Duelo: Fuerza.
 Ganador: Cristián Labbé.
 Eliminado: Juan Briones.

Semana 4 
 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los testimonios desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá conducir un carro empujándolo con sus brazos y trasladarse al otro lado de la zona de juego. Allí tendrá que rescatar uno a uno los testimonios y depositarlos sobre el carro para luego regresar y dejarlos sobre una estructura metálica. Quien logre llevar todos los testimonios desde un extremo al otro del campo de juego y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia de inmunidad.
 Ganadores del Desafío: Rosa Barros, Artur Logunov.
 Poderoso: Artur Logunov.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 9 testimonios desde un muelle al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo un participante debe rescatar una tabla de bodyboard y engancharla al principio del circuito. Luego cada competidor deberá nadar y franquear 3 obstáculos. Primero deberán subir en una plataforma y atravesar un túnel, luego escalar una rueda metálica hasta llegar al muelle y alcanzar cada testimonio. Para regresar deberán hacerlo sobre la tabla de bodyboard, impulsados por una polea utilizada por un compañero. El equipo que logre trasladar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Equipo ganador: Olimpo.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 3 testimonios desde un extremo al otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá cruzar por debajo de 2 módulos en forma de punta y codo y luego subir una escalera para rescatar uno a uno los testimonios. Posteriormente tendrá que regresar por el mismo recorrido para ubicar el testimonio en lo alto de la estructura inicial. Quien primero logre dejar los 3 testimonios y rescate el testimonio dorado será la vencedora del duelo de salvación.
 Ganadora: Pilar Benzanilla.
 Nominada: Alejandra Díaz.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es rescatar 3 testimonios desde una estructura en altura. Para lograrlo cada participante deberá cruzar un obstáculo con 3 escaleras. Cada duelista subirá una escalera y bajará por la misma, después caminarán haciendo equilibrio sobre 2 vigas una para cada pie hasta cruzar la última escalera. Posteriormente tendrán que trepar por un torre enrrejada para llegar a la cima y descender por su interior. Luego de rescatar el testimonio deberán regresar y colocar el testimonio en una torre en el punto de partida. Quién primero logre colocar los 3 testimonios al inicio de partida y rescate el testimonio dorado será el ganador.
 Tipo de Duelo: Resistencia.
 Ganadora: Rosa Barros.
 Eliminada: Alejandra Díaz.

Semana 5 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es durar la mayor cantidad de tiempo colgado de una estructura metálica sólo sosteniéndose con un pie. El participante que logre durar más tiempo es el ganador.
 Ganadores del Desafío: Angélica Jaramillo, Rubén Hilcker.
 Poderoso: Angélica Jaramillo.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 6 pelotas gigantes hasta el final de un circuito. Para lograrlo un participante deberá trasladar con una bara cada pelota hasta un segundo módulo donde 2 participantes la transportarán en una camilla. Luego otro compañero sujeto con un elástico en un poste tendrá que recibirlo y pasárselo a otro compañero que hará la misma tarea. Posteriormente otro participante sujetará el balón con sus pies y avanzará sobre un riel que se activa manualmente. Luego harán avanzar el balón por un fuelle a través de un túnel de plástico. Ya en el módulo final otro participante adosará la pelota a una vara metálica para luego trasladarla impulsándose con el cuerpo a través de una escala ascendente. Finalmente deberán dejar cada balón en un depósito al final del circuito. El primer equipo que logre trasladar las 6 pelotas y rescatar el testimonio dorado ganará la competencia.
 Equipo ganador: Nirvana.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 3 testimonios desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá rescatar uno a uno los testimonios y trasladarlos a través de un circuito de obstáculos. Primero tendrán que caminar sobre unas barras paralelas y luego pasar por unos tubos de equilibrio. Finalmente deberán enganchar los testimonios en los mosquetones e hizarlos y dejarlos enganchados en la parte superior de la estructura. Quién primero logre dejar los 3 testimonios al final del recorrido y recate el testimonio dorado será la vencedora de la competencia de salvación.
 Ganadora: Simone Mardones.
 Nominada: Juana María Rodríguez.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es rescatar 6 testimonios ubicados al final del circuito. Para lograrlo cada duelista deberá sortear una estructura metálica escalando una escalera y luego bajar por debajo de 2 barras horizontales. Posteriormente deberán avanzar por un puente tibetano que las llevará hasta el testimonio y volver de la misma forma al punto de partida. Quién primero logre rescatar los 6 testimonios y tome el testimonio dorado será la ganadora de este quinto duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Resistencia.
 Ganadora: Mariela Montero.
 Eliminada: Juana María Rodríguez.

Semana 6 
 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los testimonios desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá cruzar un gran tubo sosteniéndose con brazos y piernas. Luego tendrán que tomar una cuerda y enganchar uno a uno los cilindros metálicos y arrastrarlos por una estructura metálica para finalmente llegar al punto de inicio y deslizar el cilindro sobre otra estructura utilizando una caña. Quien logre ubicar todos los cilindros en el lugar correspondiente y rescate el testimonio dorado será el vencedor de la competencia de inmunidad.
 Ganadores del Desafío: Melina Figueroa, Jonathan Morales.
 Poderoso: Melina Figueroa.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 12 testimonios desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá sortear una serie de obstáculos. Primero tendrán que ser equilibrio y caminar sobre una barra, posteriormente deberán cruzar por debajo de una red y luego escalar una pirámide metálica. A continuación tendrán que atravesar sobre una telaraña de cuerdas y finalmente pasar por debajo de una escalera horizontal y escalar hasta la cima de una torre para rescatar el testimonio. Para regresar deberán hacer el mismo circuito de vuelta y dejar el testimonio sobre una estructura metálica. El equipo que logre rescatar todos los testimonios de un extremo al otro dentro del campo de juego y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia por equipos.
 Equipo ganador: Olimpo.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es desenredar una cuerda de una estructura de madera, luego debían usar la cuerda para hacer una escalera a través de unos aros metálicos en una estructura en donde en el extremo superior tenía un agujero para depositar un testimonio, el primero en hacer todo el proceso y tomar el testimonio dorado, será el vencedor de la competencia de salvación. 
 Ganador: Cristián Labbé.
 Nominado: Jonathan Morales.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 5 flechas de un tubo metálico a otro. Para lograrlo cada participante deberá utilizar un gancho con cuerdad que le permitirá sacar las flechas de los tubos. Luego se dirigirán a la otra estructura y utilizando la misma técnica deberán colocar las flechas en unos tubos similares. Quién primero logre sacar las 5 flechas de la estructura, las inserte en los tubos y tome el testimonio dorado será el ganador del duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Habilidad.
 Ganador: Jonathan Morales.
 Eliminado: Mauricio Israel.

Semana 7 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar todas las botellas desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá depositar las botellas sobre una plataforma colgante y trasladarlas una a una hasta el otro extremo. El primer participante que logre llevar todas las botellas de un extremo a otro será el ganador de la competencia.
 Ganadores del Desafío: María Auxiliadora Domínguez, Damián Bodenhöfer.
 Poderoso: Damián Bodenhöfer.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 11 testimonios desde un extremo al otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá salir de su corral y pasar por el interior de los neumáticos, luego deberán correr hasta el segundo módulo y pasar por el interior del mismo por debajo de las esferas plásticas. En el tercer módulo tendrán que subir por la escalera de neumáticos para luego bajar por el tobogán de madera. Allí tendrán que ubicarse para que su compañero que se encuentra en el punto fijo los traslade hasta el módulo final del puente colgante. Ya con el testimonio en su poder deben regresar haciendo el mismo recorrido. El equipo que logre trasladar todos los testimonios desde un extremo al otro y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia en equipos.
 Equipo ganador: Nirvana.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá rescatar uno a uno los testimonios y trasladarlos a través de un circuito de obstáculos. Primero tendrán que atravesar un módulo de barras metálicas y luego trepar una red en forma vertical. Posteriormente deberán pasar por una serie de tubos en forma de zig-zag y por último subir y bajar por una rampa de metal. Quién primero logre dejar los 4 testimonios al final del recorrido y rescate el testimonio dorado será la ganadora de la prueba de salvación.
 Ganadora: Melina Figueroa.
 Nominada: Pilar Benzanilla.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es rescatar 4 esferas testimonios que se encuentran en un extremo del campo de juego. Para esto cada duelista deberá desenganchar y descender cada uno de los baldes que contiene una cadena de 10 metros con una argolla en un extremo. Posteriormente traspasaran la cadena por un agujero que se encuentra en una pared enrrejada para luego volver a depositarla en el balde. Luego repetirán la operación para finalmente subir a una rampa con 4 agujeros. Allí engancharán cada testimonio ubicado con la estructura para así hacer el recorrido de vuelta. Quién primero logre rescatar las 4 esferas testimonios y rescate el testimonio dorado será la vencedora del séptimo duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Habilidad.
 Ganadora: Pilar Benzanilla.
 Eliminada: María Auxiliadora Domínguez.

Semana 8 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar las esferas desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá caminar con dos largas baras ubicadas en sus tobillos, al llegar al sector de las esferas deberán insertarlas en una de las baras y volver caminando para depositarlas en una canaleta metálica. Quien logre llevar todas las esferas y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia de inmunidad.
 Ganadores del Desafío: Rocío Marengo, Artur Logunov.
 Poderoso: Artur Logunov.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 18 testimonios a través de un circuito dividido en 10 módulos asignados a cada uno de los participantes. En el primer módulo y con el testimonio en su poder los participantes deberán atravesar una viga y unos postes haciendo equilibrio. En el siguiente módulo 2 participantes utilizarán 3 cajones para trasladarse caminando sobre ellos. Posteriormente otro participante deberá cruzar una escalera aérea con sus manos. En el quinto módulo deberán correr sobre una plataforma giratoria que bajará un puente medieval que les permitirá el paso. El siguiente participante deberá tomar el testimonio y subir a un rodillo sujeto a un tambor con el cuál deberá desplazarse hasta llegar al lugar donde está el siguiente compañero. En el siguiente módulo deberán atravesar un puente con tablas las cuales deberán alternar para poder avanzar. Luego otro participante deberá trasladar un carrete por una escalera de fierros y el último integrante utilizando el salto de conejo cruzará por seis tambores hasta llegar a los testimonios. El equipo que logre intercambiar todos los testimonios de un extremo a otro del campo de juego, y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Equipo ganador: Olimpo.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 6 testimonios a través de un circuito de 4 módulos. Para lograrlo cada participante deberá subir a una torre por una escalera y tomar el testimonio para luego bajar por el tubo de bómbero. Luego deberán cruzar una red de cuerdas y cruzar unos neumáticos en zig-zag. Posteriormente tendrán que cruzar por una costilla aérea y subir a otra torre para realizar el intercambio de testimonio. El participante que primero logre intercambiar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia de salvación.
 Ganador: Valentín Benet.
 Nominado: Richard Rubin.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 tarros desde un extremo al otro de la zona de duelo. Para lograrlo cada participante deberá conducir cada tarro con una carreta y pasar por 3 estructuras. Luego tendrán que enganchar los tarros a una cuerda y tendrán que subirlos y depositarlos sobre la carreta. Posteriormente los duelistas deberán llevar los tarros al otro extremo y realizar el mismo procedimiento. El duelista que primero logre trasladar los 4 tarros y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Tipo de Duelo: Fuerza, resistencia.
 Ganador: Sebastián Ramírez.
 Eliminado: Jonathan Morales.

Semana 9 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los tambores de un extremo al otro del campo de juego y rescatar un testimonio. Para lograrlo cada participante deberá tomar un tambor y llevarlo hasta un muro de reja debiendo pasar el tambor por debajo del muro para luego treparlo. Posteriormente tendrán que arrojar el tambor por sobre una valla y luego pasar por debajo del obstáculo. Finalmente los participante tendrán que depositar el tambor sobre un riel y utilizar el último tambor para alcanzar el testimonio en altura. El primero que rescate el testimonio, lo lleve al otro extremo y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Ganadores del Desafío: Simone Mardones, Valentín Benet. 
 Poderoso: Simone Mardones.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es rescatar 6 testimonios a través de un circuito dividido en 8 módulos. En el primer módulo deberán tomar una cámara de neumáticos, cruzar un muro de rejas y pasar por debajo de un puente de madera. Luego tendrán que traspasar la cámara junto a tres llantas más a través de cinco mástiles. Posteriormente tendrán que trasladar dicha cámara con un neumático encadenado a un peso. El siguiente participante tendrá que atravesar por un riel de 4 tambores que deberán empujar hasta que la cámara salga por el otro extremo. Luego cruzaran por 2 módulos de equilibrio y el siguiente participante tendrá que depositar 5 esferas en un pedestal. Posteriormente la cámara tendrá que pasar por una barra encadenada y un carril ascendente. El último participante tendrá que cruzar por un laberinto de cadenas y elásticos, rescatar el testimonio y llevarlo hasta el comienzo del área de juego. El equipo que logre rescatar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia por equipos e irá al paraíso.
 Equipo ganador: Nirvana.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 3 testimonios de un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá recorrer a través de un circuito dividido en 4 módulos. Primero tendrán que pasar por debajo de 2 puentes en punta y codo, posteriormente tendrán que trepar una malla metálica y luego subir una escalera. Por último tendrán que atravesar una barra metálica a través de unas escortillas. Quién primero logre rescatar los 3 testimonios y rescate el testimonio dorado será el vencedor de la competencia.
 Ganadora: Melina Figueroa.
 Nominada: Nadia Barrientos.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es insertar 4 testimonios en sus cilindros metálicos correspondientes. Una vez iniciada la competencia las duelistas unidas por una cuerda tratarán de avanzar arrastrando a su contrincante hasta la estructura en la cuál se encuentran los testimonios. Luego deberán sacar uno a uno dichos testimonios y colocarlos en los receptáculos que es encuentran en el centro del campo de juego. Quién primero logre insertar los 4 testimonios en los cilindros correspondientes y rescate el testimonio dorado será la ganadora del noveno duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Fuerza.
 Ganadora: Nadia Barrientos.
 Eliminada: Mariela Montero.

Semana 10 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los testimonios desde un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá transportar una cadena metálica a través de 3 tubos y luego pasar por debajo de una red. Posteriormente tendrán que depositar la cadena dentro de un tarro, rescatar un testimonio y regresar llevando siempre la cadena. El primer participante que traslade los testimonios, los ubique sobre la estructura de partida y finalmente tome el testimonio dorado será el vencedor de la competencia.
 Ganadores del Desafío: Nadia Barrientos, Sebastián Ramírez.
 Poderoso: Sebastián Ramírez.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es rescatar 7 testimonios a través de un circuito dividido en 7 módulos. En el primer módulo cada competidor deberá ser trasladado con una camilla hasta una escalera metálica. Luego de escalarla tendrá que continuar montándose sobre un caballete. En el segundo módulo tendrá que pasar por unas seldas en alturas para posteriormente atravesar un túnel giratorio. Franqueando el túnel cada participante deberá sortear una barra colgante a modo de koala o sea impulsándose con sus brazos y piernas. Ya en el último módulo y competidor fijo tendrá que buscar un testimonio atravesando ida y vuelta una serie de argollas en alturas. Luego se lo entregará a su compañero quién lo trasladará hasta el comienzo del circuito. El equipo que primero logre rescatar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia por equipos.
 Equipo ganador: Olimpo.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 5 testimonios ubicados en lo alto de una estructura metálica de 3 niveles hasta un pedestal ubicado en un extremo del campo de juego. Para aquello cada participante deberá subir una rampa, luego atravesar una escotilla en el segundo nivel y trepar una reja en el tercero, lugar donde se encuentran los testimonios. Él primero que logre rescatar los 5 testimonios y rescate el testimonio dorado será el vencedor de la prueba de salvación.
 Ganador: Andrés Longton.
 Nominado: Arturo Longton.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es rescatar 3 testimonios entrelazados en una cuerda al otro extremo del campo de juego. Para lograrlo cada duelista deberá caminar sobre unas barras de equilibrio de diferentes niveles, pasar por una estructura que deben atravesar alternadamente por encima y por debajo a través de agujeros para finalmente llegar a una malla donde deben desenrollar 10 metros de cuerda que permitirá liberar cada testimonio. Quien logre rescatar los 3 testimonios y tome el testimonio dorado será el vencedor del décimo duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Habilidad.
 Ganador: Jorge Olivares.
 Eliminado: Damián Bodenhöfer.

Semana 11 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los sacos desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá conducir una carretilla pasando por un balancín hasta llegar a una estructura donde se encuentran los sacos. Allí tendrán que libelarlos uno a uno haciendo girar una tuerca. Posteriormente depositarán el saco en el carro y deberán regresar hasta colgarlos en la base de partida. Quien logre trasladar todos los sacos de un extremo a otro y rescate el testimonio dorado será el o la vencedor(a) de la competencia de inmunidad.
 Ganadores del Desafío: Rocío Marengo, Sebastián Ramírez.
 Poderoso: Rocío Marengo.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es rescatar 9 testimonios a través de un circuito dividido en 6 módulos. Todos los participantes deberán tomar una pelota que situarán en un receptor y luego columpiándose deberán botar el balón e inmediatamente tendrán que colocar el balón en una canaleta que están bloqueadas con barras de madera las cuales deberán ser removidas para que la pelota pueda pasar. En el tercer módulo subirán por un tubo metálico para que después puedan desplazarse sobre un puente aéreo para posteriormente descender de la estructura. En el cuarto módulo deberán depositar el balón en un balde y otro compañero con una rueda deberá hacerlo girar para continuar el circuito. En el quinto módulo los competidores deberán colocar una pelota en un aro que será golpeado por una hélice que será impulsada por una rueda giratoria que cada participante deberá movilizar corriendo sobre ella. Por último deberán subir por una escalera metálica para alcanzar cada uno de los testimonios, el competidor que tome el testimonio debe regresar al punto de partida y dejarlo en una estructura metálica. El primer equipo que logre rescatar los 9 testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la prueba por equipos.
 Equipo ganador: Titanes.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 3 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante tendrá que escalar una estructura metálica, caminar sobre esta y luego descender. Posteriormente deberá trepar un arco de metal e ingresar a un túnel de argollas para finalmente llegar a una barra que deberán cruzar haciendo equilibrio. Quién primero logre rescatar los 3 testimonios y tome el testimonio dorado será la vencedora de la prueba de salvación.
 Ganadora: Stephanie Cuevas.
 Nominada: Angélica Jaramillo.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es rescatar el testimonio dorado en el menor tiempo posible. Para esto cada duelista deberá rescatar 15 baras de madera y en el extremo del circuito traspasarlas a través de una malla metálica. Luego atravesarán dichas mallas metálicas para finalmente trasladar cada una de las baras hasta el final de la pista. Allí deberán insertalas una a una de los orificios de una estructura. Quién primero logre trasladar las 15 baras y rescate el testimonio dorado será la vencedora del duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Agilidad.
 Ganadora: Pilar Bezanilla.
 Eliminada: Carla Pinto.

Semana 12 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar una serie de discos desde un extremo al otro dentro del campo de juego. El primer participante que traslade los discos y alcance el testimonio dorado será el vencedor de la competencia.
 Ganadores del Desafío: Simone Mardones, Valentín Benet.
 Poderoso: Valentín Benet.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 6 testimonios atravesando un circuito dividido en 8 módulos. En el primer módulo cada competidor deberá rescatar uno a uno cada testimonio incertándolos en un tubo metálico para después trasladarlos hasta donde se encuentra el siguiente participante quién deberá transportarlo a través de un túnel de red. Luego cada competidor recibirá el testimonio para subirse y trasladarse a través de una rueda pentagonal la cuál será impulsada por otro participante hasta la siguiente sección del circuito. Allí un nuevo competidor avanzará en zig-zag entre barrotes y atravesará un laberinto de muros para entregar el testimonio a dos nuevos competidores quienes tendrán que construir una escalera con peldaños removibles sin tocar el suelo. En el último módulo un participante tomará un testimonio y lo pasará a través de un enrejado. Finalmente el mismo participante llevará el testimonio y lo reemplazara por un barrote de metal. El equipo que logre rescatar todos los testimonios y tome el testimonio dorado será el vencedor de la competencia.
 Equipo ganador: Gigantes.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá pasar por debajo de 5 ballas, luego subir y bajar por una escalera metálica y posteriormente tendrá que atravesar una estructura atravesándola en zig-zag. Quién primero logre rescatar los testimonios y tome el testimonio dorado será el ganador de la prueba de salvación.
 Ganador: Juan Pablo Úbeda.
 Nominado: Diego Pérez.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es rescatar 4 testimonios desde un extremo hacia el centro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá tomar el primer testimonio y lanzalo hacia el centro, después tomarán un torpedo metálico y lo atravesarán por un círculo ubicado en la reja, posteriormente en participante tendrá que cruzar hacía el otro lado de la reja tomar el torpedo y pasarlo por el otro lado de la reja. Una vez que el participante pase el torpedo por los 7 círculos de color y atraviese la última argolla, podrá poner el testimonio en la estructura central. Quién primero logre colocar los 4 testimonios y rescatar el testimonio dorado será el ganador de este duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Agilidad.
 Ganador: Richard Rubin.
 Eliminado: Diego Pérez.

Semana 13 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los cilindros metálicos de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para ello cada participante deberá deslizar por una cuerda cada uno de los tubos, en la mitad del trayecto pasarán por encima de un obstáculo y seguirán el recorrido para luego subir una escalera e insertar cada cilindro en un barrote metálico. Quién primero logre transportar y depositar todos los cilindros en la estructura final y rescate el testimonio dorado será el vencedor de la competencia de inmunidad.
 Ganadores del Desafío: Melina Figueroa, Artur Logunov.
 Poderoso: Melina Figueroa.

 Competencia en Equipos: El objetivo es rescatar 10 testimonios a través de un circuito, para lograrlo cada equipo dejará como punto fijo a un participante al final del trayecto, el resto de los competidores deberá pasar en zig zag una serie de barrotes de metales, subir una torre para rescatar el testimonio y luego atravesar una estructura colgante, posteriormente cada competidor deberá pasar por un puente con dos peldaños removibles que tendrán que encajar uno a uno para poder avanzar, luego tendrán que subir a una estructura donde embocarán el testimonio y luego bajarán para llevarlo a una base al final del trayecto. El equipo que logre rescatar todos los testimonios y tome el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Equipo ganador: Gigantes.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 3 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para ello cada participante deberá atravesar un circuito de consiste en pasar en zig zag por unos tambores, pasar por encima de 7 barrotes horizontales, trepar una estructura enrejada, saltar por encima de un caballete y finalmente subir y bajar por una rampa para alcanzar el testimonio. La primera duelista que rescate todos los testimonios y tome el testimonio dorado, será la ganadora de la prueba de salvación.
 Ganadora: Stephanie Cuevas.
 Nominada: Michelle Carvalho.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios a lo largo de una barra. Para lograrlo cada participante deberá trasladar uno a uno tres tubos de diferentes colores fijándolo en los obstáculos del mismo color. Dichos tubos estarán insertos en cada testimonio que deberán colocar al final del recorrido. Quién primero logre colocar los 4 testimonios y tome el testimonio dorado será la ganadora del duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Habilidad.
 Ganadora: Simone Mardones.
 Eliminada: Angélica Jaramillo.

Semana 14 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los testimonios desde un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá tomar un testimonio e insertarlo en una base de metal transportable unida a una cuerda. Posteriormente deberán correr hacia el extremo del campo de juego y junto a un carrete tirarán la estructura para así alcanzar el testimonio y despositarlo en una estructura metálica. Quién primero logre transportar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador del desafío de inmunidad.
 Ganadores del Desafío: Rocío Marengo, Artur Logunov. 
 Poderoso: Rocío Marengo.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 10 testimonios a través de un circuito dividido en 7 módulos. En el primer módulo los competidores tendrán que cruzar un puente incompleto con la ayuda de otro compañero que trasladará los peldaños faltantes. Luego otro competidor atravesará un túnel colgante. En el tercer módulo dos participantes deberán trasladar a un tercero sobre una camilla, después otro competidor deberá pasar una serie de argollas colgantes y otro tendrá que pasar en zig zag una estructura con agujeros. En el sexto módulo un participante deberá atravesar un columpio con la ayuda de dos cuerdas. En la última etapa los competidores deberán hacer correr un cilindro para hacer correr un neumático en el cual se transportarán los testimonios. El equipo que logre trasladar todos los testimonios y tome el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Equipo ganador: Titanes.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 3 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá trepar una malla metálica y atravesar un puente tibetano, posteriormente tendrá que ingresar a un túnel de argollas y luego subir a una torre de 4 niveles donde rescatará los testimonios. El primero que logre trasladar los 3 testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Ganador: Valentín Benet.
 Nominado: Rubén Hilcker.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 5 barriles metálicos de un extremo al otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá empujar uno a uno los paneles a lo largo de carril superando los obstáculos hasta llegar al extremo de la estructura. Luego deberán sujetar cada barril a una cuerda y haciendo uso de su fuerza tendrán que elevarlo por sobre una reja metálica hasta dejarlo caer al otro lado del enrejado. El primer duelista que traslade los 5 barriles y rescate el testimonio dorado será el ganador.
 Tipo de Duelo: Fuerza. 
 Ganador: Artur Logunov.
 Eliminado: Cristian Labbé.

Semana 15 

 Desafío de Inmunidad: El objetivo de la prueba es trasladar los balones de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá colocar los balones dentro de un riel, los cuales se desplazarán mediante el recambio de cilindros hasta que caigan por un extremo. Quien logre ubicar todos los balones dentro de un saco y obtenga el testimonio dorado será el ganador de la competencia de inmunidad.
 Ganadores del Desafío: Stephanie Cuevas, Valentín Benet.
 Poderoso: Stephanie Cuevas.

 Competencia en Equipos: El objetivo de la prueba es trasladar 8 sacos a través de un circuito dividido en cuatro módulos. En el primero un competidor deberá franquear uno a uno varios enrajados para traspasar un saco a través de un túnel de aros. Luego cinco competidores parados sobre un hilera de cubos deberán avanzar ocho espacios traspasando el saco de mano en mano. Posteriormente tres competidores deberán trasladar el saco conduciendo un vehículo a tracción. En el cuarto y último módulo un participante deberá subir hasta la cima de una torre donde colocará el saco en una cinta transportadora, desde allí lo arrojará a una superficie delimitada en el suelo. Finalmente el competidor podrá rescatar otro saco y podrá entregarlo a los compañeros quienes repetirán el circuito de regreso hasta ubicarlo al inicio del campo de juego. El equipo que primero logre trasladar todos los sacos y rescate el testimonio dorado será el ganador.
 Equipo ganador: Titanes.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 3 testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá arrastrar una pirámide metálica encadenada a dos tambores hasta alcanzar el testimonio que se encuentra al otro extremo de la zona de competencia. Posteriormente tendrán que regresar por el mismo recorrido para ubicar el testimonio en la estructura inicial. El primero que logre rescatar los 3 testimonios y el testimonio dorado será el ganador.
 Ganador: Sebastián Ramírez.
 Nominado: Valentín Benet.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 5 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para conseguirlo los participantes deberán atravesar un pasamanos, luego tendrán que trasladar 10 planchas de 20 kilos una a una desde un riel a otro contiguo, ya con el testimonio en sus manos deberán regresar repitiendo el procedimiento hasta depositar dicho testimonio al inicio del campo de juego. El primer participante que complete la prueba y rescate el testimonio dorado será el ganador.
 Tipo de Duelo: Resistencia.
 Ganador: Artur Logunov.
 Eliminado: Valentín Benet.

Semana 16 

 Competencia individual hombres: El objetivo de la prueba es trasladar 3 barriles desde un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá enganchar un barril a una cuerda y tirar de esta hasta que el barril llegue a donde está el participante. Quien primero traslade los 3 barriles, rescate su testimonio y tome el testimonio dorado será el ganador. Los 3 participantes que le sigan pasarán al paraíso, los 4 últimos se irán al infierno.
 Competencia individual mujeres: El objetivo de la prueba es trasladar 5 argollas desde un poste a otro. Para lograrlo cada competidora debe tomar una argolla y subir hasta la cima del poste para sacarla, para luego colocarla en el segundo poste y dejarla en la base. Quien primero traslade las 5 argollas, tome su testimonio, se suba a un pódium y tome el testimonio dorado se convertirá en la ganadora. Las 4 competidoras que le sigan pasarán al paraíso, y las 4 últimas se irán al infierno.
 Ganadores: Artur Logunov, Rocío Marengo.
 Poderoso: Rocío Marengo.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 8 testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo, cada duelista deberá pasar en zig-zag por una estructura metálica, luego tendrá que tomar un testimonio y transportarlo a través de una reja. En el siguiente módulo las competidoras subirán por un tubo ascendente hasta llegar a la cima, donde deberán depositar el testimonio y reemplazarlo por otro que tendrán que situar al comienzo del área de juego. La primera que logre transportar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado, será la ganadora.
 Ganadora: Simone Mardones.
 Nominada: Katherina Contreras.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios desde un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo las participantes debían mover 7 pelotas a través de una canaleta para rescatar una pelota de otro color y llevarla hasta otra canaleta para hacer lo mismo de nuevo. Quien primero rescate los 4 testimonios y tome el testimonio dorado será la ganadora de la competencia.
 Tipo de Duelo: Agilidad.
 Ganadora: Mariela Montero.
 Eliminada: Pilar Bezanilla.

Semana 17 

 Competencia individual mujeres: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante debe caminar dentro de una rueda metálica para poder rescatar los testimonios. Quien primero logre trasladar sus 4 testimonios, se suba a una tarima y rescate el testimonio dorado se convertirá en la ganadora. Las 3 participantes que le sigan pasarán al paraíso y las 4 últimas se irán al infierno.
 Competencia individual hombres: El objetivo de la prueba es transportar y colgar 16 troncos. Para lograrlo cada participante deberá transportar los troncos de dos en dos e ir colgándolos en los ganchos en cada arco metálico. Quien primero logre colgar los 16 postes, se suba al pódium y tome el testimonio dorado se convertirá en el ganador. Los 3 competidores que le sigan pasarán al paraíso y los 4 últimos se irán al infierno.
 Ganadores: Rocío Marengo, Artur Logunov.
 Poderoso: Rocío Marengo.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 5 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá bajar por una rampa y cruzar un laberinto en zig-zag, luego treparán por el interior de una estructura cilíndrica para alcanzar los testimonios que se encuentran en la cima y volver a realizar el recorrido de vuelta. Quién primero logre transportar todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia.
 Ganador: Artur Logunov.
 Nominado: Mario Ortega.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios desde un extremo al otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá cruzar un puente del cuál cuelgan una serie de plataformas circulares. Luego traspasarán una superficie sobre dos cubos de madera que deberán ir intercalando para avanzar sin tocar la tarima. Finalmente tendrán que subir a un podio, rescatar de a uno cada testimonio y transportarlo repitiendo el circuito de regreso, hasta el otro extremo del campo de juego. El primer participante que complete la prueba y obtenga el testimonio dorado será el ganador.
 Tipo de Duelo: Agilidad.
 Ganador: Richard Rubin.
 Eliminado: Mario Ortega.

Semana 18 

 Competencia individual hombres: El objetivo de la prueba es rescatar 2 testimonios ubicados al final del circuito. Para lograrlo cada participante deberá trasladar 4 cilindros a través de cinco postes, depositando tres y dejando uno para el mástil siguiente. Una vez que tengan el primer testimonio en sus manos deberán regresar hasta el comienzo del circuito con la misma técnica y repetir una vez más el recorrido para rescatar el segundo testimonio. El primer participante que logre rescatar sus dos testimonios, suba al pódium y rescate el testimonio dorado, será el ganador.
 Competencia individual mujeres: El objetivo de la prueba es trasladar 15 tarros metálicos de un extremo a otro dentro del campo de juego y construir una pirámide. Para lograrlo cada participante deberá sacar dos tarros utilizando una garrocha para luego tomarlos y cruzas a través de una malla plástica. Posteriormente las participantes deberán enganchar los tarros a las garrochas y ubicarlos uno a uno hasta formar una nueva pirámide. La primera participante que logre armar la pirámide con los 15 tarros y rescate el testimonio dorado será la ganadora.
 Ganadores: Artur Logunov, Rocío Marengo.
 Poderoso: Rocío Marengo.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 8 balones de un extremo al otro del campo de juego. Para lograrlo cada duelista tendrá tomar 2 balones y apoyarlos en los extremos de una mancuerna. Luego deberán cruzar por tres pasarelas en equilibrio y atravesar por una trampa de mancuernas con obstáculos. Posteriormente la duelista deberá tomar los balones, subir a una plataforma y depositarias una a una en una canaleta, con la cual tendrá que intentar insertarlas en un contenedor. Quien primero logre depositar todos los balones en el contenedor y tome el testimonio dorado será la vencedora de esta competencia de salvación.
 Ganadora: Michelle Carvalho.
 Nominada: Simone Mardones.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá mover uno a uno los tambores que se encuentran insertados en una plataforma con agujeros, para avanzar irán trasladando cada tambor uno por delante de otro hasta llegar al extremo, sacar un testimonio para llevarlo al inicio del trayecto. La primera duelista que logre rescatar los 4 testimonios y tome el testimonio dorado será la vencedora de este duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Resistencia.
 Ganadora: Simone Mardones.
 Eliminada: Mariela Montero.

Semana 19 

 Competencia individual mujeres: El objetivo de la prueba es trasladar 5 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada concursante deberá caminar sobre una barra, esquivando los troncos que cuelgan de la estructura. Posteriormente tendrán que atravesar una reja con un agujero, luego trepar y bajar una escalera. Finalmente deberán subir por una rampa y rescatar el testimonio. La primera concursante que logre trasladar los 5 testimonios y tome el testimonio dorado será la ganadora.
 Competencia individual hombres: El objetivo de la prueba es trasladar 5 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá trepar y pasar por sobre un círculo enrejado, luego atravesar una estructura giratoria rectangular, entrando por un extremo y saliendo por el otro, para finalmente enganchar una cadena a un tambor, subir por una rampa enrejada y arrastrarlo desde la cima de la estructura. Deberán desengancharlo y botar el tambor abajo para rescatar el testimonio y volver a realizar el circuito de regreso. El primero en ubicar los 5 testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador.
 Ganadores: Rocío Marengo, Artur Logunov.
 Poderoso: Rocío Marengo.

 Prueba de Salvación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios desde un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá arrastrar un tambor unido a un soporte metálico hasta el otro extremo del campo. Luego tendrán que trepar una reja y tomar un testimonio, luego deben volver por el mismo circuito y depositar el testimonio en el soporte del enrejado inicial. El primero que traslade los 4 testimonios y rescate el testimonio dorado será el ganador de la competencia de salvación.
 Ganador: Juan Pablo Úbeda.
 Nominado: Richard Rubin.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es retirar 11 testimonios de su base. Para lograrlo los participante tendrán que empujar una barra giratoria, la cuál irá desplazándose a medida que el otro duelista haga el contrapeso desde el otro extremo de la barra. Cada participante deberá tomar un primer testimonio frente a él y arrojarlo al suelo, después rescatarán uno de la parte posterior y así sucesivamente. El primer duelista que saque todos los testimonios y rescate el testimonio dorado será el vencedor.
 Tipo de Duelo: Fuerza.
 Ganador: Artur Logunov.
 Eliminado: Sebastián Ramírez.

Semana 20−21 

 Competencia individual mujeres: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá transportar 2 argollas situadas a los extremos de una cadena a lo largo de un circuito de cinco postes. Deberán sacar una argolla del principio y depositárla en el primer poste, después sacarán la segunda argolla para instalarla en el siguiente poste y así sucesivamente hasta completar el trayecto y rescatar el testimonio para volver a efectuar el recorrido de vuelta. La primera participante que logre trasladar los 4 testimonios, suba la pódium y rescate el testimonio dorado, será la podedora.
 Poderosa: Rocío Marengo.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 6 cilindros desde un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada duelista deberá subir por una escalera, tomar un cilindro y depositarlo en un pedestal, luego utilizando unas tenazas deberán sujetar dicho cilindro y llevarlo hasta otro pedestal, cruzando las pinzas a través de un laberinto para luego depositarlo en un contenedor. La duelista que primero logre trasladar los 6 cilindros y tome el testimonio dorado será la ganadora.
 Tipo de Duelo: Habilidad.
 Ganadora: Michelle Carvalho.
 Eliminada: Simone Mardones.

 Competencia individual hombres: El objetivo de la prueba es trasladar seis testimonios desde un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá tomar una escalera y depositar dos testimonios en el primer y segundo arco, luego deberán volver un arco atrás y llevar el testimonio al arco sub-siguiente, alternándolos hasta llegar al final para luego volver por dos testimonios más. El primer participante que logre trasladar los seis testimonios y suba a la plataforma, será el ganador de la competencia.
 Poderoso: Artur Logunov.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar seis troncos de un extremo a otro dentro del campo de juego. Para lograrlo los duelistas tendrán que transportar los troncos uno a uno caminando por un hilera de postes para así subir una rampa e introducir el tronco en un cílindro. El tronco que sea introducido desplazará al anterior para que este caiga al suelo. Posteriormente los duelistas deberán regresar a través de un túnel para rescatar el siguiente tronco y repetir el circuito. El primer duelista que complete la prueba y rescate el testimonio dorado, será el ganador del duelo de eliminación.
 Tipo de Duelo: Equilibrio.
 Ganador: Richard Rubin.
 Eliminado: Juan Pablo Úbeda.

Semana 22−23 

 Competencia individual mujeres: El objetivo de la prueba es rescatar 5 testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá pasar por encima de un tubo enrejado, luego tendrán que trepar y bajar un andámio para posteriormente atravesar dos pórticos. Después pasarán un segundo andámio para finalmente entrar y escalar una jaula rectangular en cuya cima se encuentra cada testimonio. La primera participante que logre trasladar los 5 testimonios y rescate el testimonio dorado será la nueva semifinalista de la competencia.
 Poderosa:  Rocío Marengo.

 Competencia individual hombres: El objetivo de la prueba es trasladar 7 testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá cruzar una estructura levantándo así cinco troncos para abrir el paso. Luego tendrán que subir una rampa, trepar un andámio y pasar por una estructura en altura para luego descender de la torre. Finalmente los competidores tendrán que incertar un tambor a través de un camino con seis agujeros, para ir avanzando deberán subir al tambor y pasar el testimonio de mástil en mástil hasta llegar al otro extremo. El primer participante que logre trasladar los 7 testimonios y suba a la plataforma, será el ganador de la competencia.
 Poderoso: Rubén Hilcker.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada participante deberá pasar por un túnel enrejado y llegar a un puente de barras verticales que cuelgan en forma de péndulo. Al pasar en zig-zag cada barra y llegar al otro extremo, cruzarán en punta y codo por debajo de una estructura enrejada y rescatarán un testimonio para volver a hacer el recorrido de regreso. Quien logre trasladar los 4 testimonios y tome el testimonio dorado se convertirá en la última semifinalista de la competencia.
 Tipo de Duelo: Resistencia.
 Ganadora: Katherina Contreras.
 Eliminada: Michelle Carvalho.

 Duelo de Eliminación: El objetivo de la prueba es trasladar 4 testimonios de un extremo a otro del campo de juego. Para lograrlo cada duelista deberá atravesar una serie de cílindros con elásticos y luego ingresar a un puente colgante de tambores. Posteriormente tendrán que cruzar una segunda serie de cílindros con elásticos y rescatar un testimonio. Una vez hecho esto los duelistas podrán regresar con el testimonio repitiendo el circuito hasta el inicio del campo de juego. Quien logre trasladar los 4 testimonios y tome el testimonio dorado se convertirá en el último semifinalista de la competencia.
 Tipo de Duelo: Resistencia.
 Ganador: Artur Logunov.
 Eliminado: Richard Rubin.

Gran Final 

Antes de la final, el viernes 24 de mayo de 2013 se anunció a los finalistas que pasan directo a la final por votos telefónicos, entre los votos que fueron recibidos entre mediados de febrero de 2013, hasta el día anteriormente mencionado (24 de mayo), hubo 4 hombres y 4 mujeres, de los cuales salieron 1 de cada género, ganándose además de la inmunidad hasta la final, un premio consistente en pasajes dobles a Barcelona, España. Además a los 4 más votados se les regaló un Samsung Galaxy S4 para cada uno. Los resultados fueron los siguientes: 

La Gran Final se transmitió en directo desde el Centro de Eventos Puente Verde, en Quilicura, el día jueves 27 de junio de 2013, obteniendo los ganadores $20.000.000 millones de pesos cada uno.

Reglas 
 "Poderoso": es el único participante que posee la inmunidad, y no corre el riesgo de ser eliminado o nominado, también puede circular libremente por el infierno, el mundo terrenal y el paraíso; sin embargo, no puede entregar bienes tanto del paraíso para los participantes del infierno, como del infierno a participantes del paraíso. Posee el traje dorado para diferenciarlo de los demás participantes, y es el único que decide quién será el nominado del consejo del infierno y del paraíso en caso de que hubiese un empate en los votos.
 "Mundo terrenal": es el lugar en el que todos los participantes pueden circular.
 "El Supremo": el público que participa enviando mensajes de texto para apoyar a sus favoritos.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web Oficial
 Facebook Oficial
 Twitter Oficial

Reality shows de Canal 13 (Chile)
Televisión de Chile en 2013